Folkfestival (Folk-Festival, Folkmusikfestival) steht für Musikfestivals:
 Folkfestival Lenzburg (1972–1980), Schweiz
 Tempel-Folkfestival, Duisburg-Rheinhausen
 Viljandi-Folkfestival, Estland
 Rudolstadt-Festival
 Newport Folk Festival (seit 1959)
 Burg-Waldeck-Festivals
 Winnipeg Folk Festival
 Vancouver Folk Music Festival
 Somerset Folk Harp Festival
 Shetland Folk Festival
Siehe auch:
 National Folk Festival
 American Folk Blues Festival
 Weltmusikfestival Horizonte